Gent-Wevelgem 1996 var den 58. udgave af cykelløbet Gent-Wevelgem og blev arrangeret 10. april 1996. Løbet blev vundet af Tom Steels, efterfulgt af Giovanni Lombardi og Fabio Baldato, mens danske Lars Michaelsen kom ind på fjerdepladsen.

Resultater

Eksterne henvisninger 

1996
Cykelløb i 1996